Уборок () — посёлок в Кормянском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 20 км на восток от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе расположенной на линии Гомель — Унеча, в 38 км от Гомеля, в 2 км от границы с Россией.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Брянск — Гомель. В посёлке 15 жилых домов (2004 год). Планировка из 2 коротких прямолинейных улиц с меридиональной ориентацией, связаны на севере короткой улицей. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Экология 
На севере ельник — республиканский памятник природы.

История 
Посёлок основан переселенцами с соседних деревень в начале XX века. Наиболее активная застройка велась в 1920-е годы. В 1926 году в Хорошевском сельсовете Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В посёлке находилась школа. В 1926 году в Селищанском сельсовете. В 1929 году жители вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в посёлке и его окрестностях базировались Добрушский подпольный районм ВКП(б) Белоруссии и Добрушская партизанская бригада.

В 1959 году посёлок находился в составе колхоза имени С.М. Кирова с центром в деревне Хорошевка.

C 1 декабря 2009 года по 22 июля  2015 года находился в составе Кузьминичского сельсовета. С 22 июля 2015 года находится в составе в Кормянского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 15 дворов, 19 жителей

Динамика 
 1926 год — 64 дворов, 336 жителей
 1959 год — 296 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 15 дворов, 19 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района